Оглсби има више значења:
 Оглсби (Илиноис)
 Оглсби (Тексас)